

Sigle 
 Istituto reale di tecnologia – Università di Stoccolma

Codici 
 KTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tikchik Spb (Stati Uniti)